Unga Forskare es una asociación juvenil sueca sin ánimo de lucro que reúne a jóvenes interesados ​​en la ciencia, la tecnología y especialmente las matemáticas. El propósito de la asociación es promover el interés de los jóvenes por la ciencia, la tecnología y las matemáticas, así como su papel en la sociedad.

Lista de presidentes 

 Stella Axelsson 2022-
 Max Vinger 2020-2021
 Linnea Suomenniemi 2018-2019
 Mikael Ingemyr 2016-2017
 Diana Diez 2014-2015
 Sanna Holm 2013
 David Ebbevi 2011-2012
 Guncha Welsapar 2010-2011
 Anders Lundberg 2008-2010
 Tobias Bladini 2004-2008
 Karolina Åseby 2002-2004
 Kristofer Hallén 2000-2002
 Anders Lindström 1997-2000
 Patrik Jonasson 1996-1997
 Joakim Byström 1993-1996
 Ingela Ericsson 1990-1993
 Dan Kiselman 1986-1990
 Ulf Ergander 1981-1986
 Ian Hult 1978-1981
 Nils-Eric Svensson 1976-1978
 Nils-Eric Svensson 1973-1976
 Åke Martenius 1963-1973
 Jan Lorensson 1975-1977
 Harald Ericsson 1972-1975
 Torgny Karlsson 1969-1972

Referencias 

Organizaciones de Suecia
Divulgadores de las matemáticas
Divulgación científica